

Anno 
 26 o 26 a.C.

Matematica 
 26 – numero naturale